Allika puede hacer referencia a alguna de estas localidades de Estonia:

Allika, localidad estonia del municipio de Hilu en la isla de Hiiumaa;
Allika, localidad estonia del municipio de Kuusalu;
Allika, localidad estonia del municipio de Lääneranna;
Allika, localidad estonia del municipio de Saue.